Roscoe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Roscoe Township (Illinois)
 Roscoe Township (Iowa)
 Roscoe Township (Kansas)
 Roscoe Township (Minnesota)
 Roscoe Township (Missouri)
 Roscoe Township (North Dakota)